Das Team steht für:

 Tatort: Das Team, Fernsehfilm aus der Fernseh-Kriminalreihe Tatort (2020)
 The Team